Вера Константиновна (герцогиня Вюртембергская) — великая княжна, дочь Константина Николаевича.
 Вера Константиновна — княжна императорской крови, дочь Константина Константиновича, племянница предыдущей.